Ćwierćfinały Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 odbyły się 30 czerwca i 1 lipca 2006.

Mecze

Niemcy – Argentyna 
Piątek, 30 czerwca 2006
17:00 - Olympiastadion, Berlin - Widzów: 72 000

 
 Sędzia główny: Ľuboš Micheľ (Słowacja)
 Asystenci:
 Roman Slysko (Słowacja)
 Martin Balko (Słowacja)
 Sędzi techniczny: Massimo Busacca (Szwajcaria)
 Piąty sędzia: Francesco Buragina (Szwajcaria)
 

Rzuty karne

 NIEMCY

 ARGENTYNA

Włochy – Ukraina 
Piątek, 30 czerwca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Hamburg, Hamburg – Widzów: 50 000

 Sędzia: Frank De Bleeckere (Belgia)
 Asystenci:
 Peter Hermans (Belgia)
 Walter Vromans (Belgia)
 Sędzia techniczny: Toru Kamikawa (Japonia)
 Piąty sędzia: Yoshikazu Hiroshima (Japonia)

Anglia – Portugalia 
Sobota, 1 lipca 2006
17:00 – FIFA WM-Stadion Gelsenkirchen, Gelsenkirchen – Widzów: 52 000

 Sędzia: Horacio Elizondo (Argentyna)
 Asystenci:
 Dario Garcia (Argentyna)
 Rodolfo Otero (Argentyna)
 Sędzia techniczny: Coffi Codjia (Benin)
 Piąty sędzia: Aboudou Aderodjou (Benin)
 Zawodnik meczu:  Owen Hargreaves

Rzuty karne

 ANGLIA

 PORTUGALIA

Brazylia – Francja 
Sobota, 1 lipca 2006
21:00 – FIFA WM-Stadion Frankfurt, Frankfurt nad Menem – Widzów: 48 000

 Sędzia: Luis Medina Cantalejo (Hiszpania)
 Asystenci:
 Victoriano Giraldez Carrasco (Hiszpania)
 Pedro Medina Hernández (Hiszpania)
 Sędzia techniczny: Mark Shield (Australia)
 Piąty sędzia: Ben Wilson (Australia)
 Zawodnik meczu:  Zinédine Zidane

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006